Santíssima Trinitat, dogma central del cristianisme catòlic, del cristianisme ortodox i d'algunes denominacions protestants
 Ciutat de la Santíssima Trinitat , antiga localitat desapareguda de Costa Rica del mar Carib
 Santíssima Trinitat (Botticelli), obra del pintor renaixentista italià Sandro Botticelli (1445-1510)
 Santíssima Trinitat (Masaccio), obra del pintor renaixentista italià Masaccio
 Edificis:
 Església de la Santíssima Trinitat de Fulnek, església parroquial de Moràvia, República Txeca
 Capella de la Santíssima Trinitat de Faidella, església del municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 La Santíssima Trinitat (l'Espluga de Francolí), ermita al sud del municipi de l'Espluga de Francolí
 Laura de la Santíssima Trinitat i Sant Sergi, monestir ortodox rus situat a Sèrguiev Possad
 Monestir de la Trinitat o Reial Monestir de la Santíssima Trinitat, edifici de València a la vora del riu Túria
 Vaixells:
 Santísima Trinidad (galió) (1570)
 Santísima Trinidad (navili) (1769)